Carolin Lippert – sciatrice alpina tedesca
 Liane Lippert – ciclista su strada tedesca
 Philipp Daniel Lippert – archeologo e illustratore tedesco
 Rudolf Lippert – cavaliere tedesco